Le rocher Gris est un îlot revendiquée par la France située dans l'archipel de Pointe Géologie et faisant partie du district de La Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Description 

Il s'agit d'un îlot rocheux situé dans le fond de la baie Pierre-Lejay, à mi-distance entre l'île du Gouverneur et le cap André-
Prud'homme.

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Notes et références 

Gris